Pinnula (botanica) – piccole foglioline delle foglie pennatocomposte o suddivisione di terz'ordine delle fronde delle felci;
 Pinnula (zoologia) – appendici dei tentacoli dei celenterati o delle braccia dei crinoidi, nonché piccole pinne dorsali di alcuni pesci ossei;
 Pinnula (tecnologia) – componente del mirino di antichi strumenti di misura e armi.

Altri progetti